St. James Hotel ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. James Hotel (Red Wing, Minnesota), NRHP-ID 77000733
 St. James Hotel (Philadelphia, Pennsylvania), NRHP-ID 76001671